Ligusticum sinense är en flockblommig växtart som beskrevs av Daniel Oliver. Ligusticum sinense ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Utöver nominatformen finns också underarten L. s. alpinum.

Källor

Externa länkar 

Strandlokor
sinense